Pefki est le nom de plusieurs localités de Grèce, dont:
 Pefki (Eubée)
 Péfki (Attique)
 Pefki (Élide)
 Pefki (Trikala)

Homonymie de localités